Nattoralik kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Nattoralik (fjord), Kujalleq, 
 Nattoralik (fornlämning), Kujalleq, 

Robotskapade Grönlandförgreningar